Le championnat d'Algérie de football 1998-1999 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition se déroule en deux poules de 14 équipes dont les vainqueurs s'affrontent en finale pour déterminer le champion d'Algérie.

Le MC Alger remporte le titre de champion d'Algérie en battant en finale la JS Kabylie.

Résumé de la saison 
12 clubs sont promus en début de saison parmi eux 6 nouveaux clubs ont accédé pour la première fois en division d'élite les équipes sont : le samohammadia, la jsmbéjaia, le cabordj bou arréridj, la jsmtébassa, l'irb hadjout et l'esour el ghozlane. La compétition se déroule en deux poules de 14 équipes. Les vainqueurs des poules s'affrontent en finale du championnat. Le deuxième du Groupe A affronte son homologue du Groupe B lors d'un match barrage déterminant le participant à la prochaine Coupe arabe. Les trois derniers de chaque poule sont relégués en . Les équipes classées de la  à la  dans chaque poule sont relégués en .

Le MC Alger, vainqueur du Groupe B, remporte le championnat et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2000. La JS Kabylie, vainqueur du Groupe A et finaliste, se qualifie pour la Coupe de la CAF 2000.

Le CR Belouizdad, deuxième du Groupe B, se qualifie pour la Coupe arabe en battant en match barrage l'USM Annaba, deuxième du Groupe A.

L'USM Alger se qualifie pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 2000 en remportant la Coupe d'Algérie.

Enfin, le tenant du titre, l'USM El Harrach, se classe neuvième de sa poule et est relégué en seconde division.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Groupe A (Centre-Est)

Calendrier

Résultats 

 nb. plusieurs matches reportés à la suite des chutes de neige  sur le pays !

Groupe B (Centre-Ouest)

Calendrier

Résultats 

WABoufarik -USMAlger Match retard joué le lundi  a 13 h 00 .au stade mohamed reggaz  à  Boufarik, Source

ASMO-USMA match retard joué le lundi .

USMAlger - USMBlida joué le vendredi .

 Hadj Adlane a marquié son 100é but en championnat de d1.

 MCO-ESM match avancé au dimanche .

Barrage pour la Coupe arabe 
{{Feuille de match
| titre = Barrage pour la Coupe Arabe
| date = Lundi 
| heure = 15h00 UTC+1
| historique = 
| galerie web = 
| vidéo = 
| équipe 1 = CR Belouizdad
| score = 0 – 0
| score mi-temps = 0 – 0
| score temps réglementaire = 0 – 0
| score mi-temps prolongations = 0 – 0
| score tab = 4 – 1
| tirs au but 1 = Bakhti  Saibi  Ghelloubi  Hechaichi 
| tirs au but 2 =  Djabali  Dellalou Ouichaoui
| équipe 2 = USM Annaba
| stade = Stade du 5 juillet 1962, Alger
| diffuseur = 
| arbitre =  Segheir
| arbitres assistants = Allem et Zerguennif
| arbitre remplaçant = 
| effectif 1 = Mahrez - Fetahine - Sebaihi - Maichi - Chedba - Talis (Ghelloubi) - Benali (Naili ) - Bakhti - Galoul - Boutaleb (Hechaichi ) - Ishak Ali Moussa
| entraîneur 1 =  Abdelouaheb
| effectif 2 = Abdenouri - Djabaili - Kaloufi - Bouacida (Saifi ) - Selatni - Djabri -Allim - Dellalou - Kerdouci (Torchi ) - Abaci (Fenides ) - Ouichaoui ()
| entraîneur 2 =  Guellil
| affluence = moyen
}}
 Source : Résultat  place de championnat d'Algérie 1998-1999, paru dans "Quotidien" Sawt El-Ahrar'', N° 384 daté du mardi , page 19.

Finale du championnat 

Source : Résultat de la finale championnat d'Algérie 1998-1999, paru dans "Le Matin", N° 2202 daté du Lundi , page 23; et El Khabar, N° 2568 daté du Lundi , page 17.

Classement des buteurs

Notes et références

Liens externes 
  
 * Archives de M'hammed - Algerie ( chahier spécial championnat d'algerie de football 1998-1999 ) .

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1998-1999.
 Championnat d'Algérie de football D2 1998-1999
 Championnat d'Algérie de football D3 1998-1999

Championnat d'Algérie de football
Algérie
Football en Algérie en 1998
Football en Algérie en 1999